Ximango - ave falconiforme, Milvago chimango;
 Ximango (política) - facção política gaúcha, em dois momentos históricos.
 Ximango (bolo) - prato da culinária sertaneja.
 Ximango - modelo de avião fabricado no Brasil pela Aeromot.
 Ximango (ferramenta), espécie de tenaz

Desambiguação